El Llobregat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Llobregat (vattendrag i Spanien, Província de Girona), Katalonien, 
 El Llobregat (vattendrag i Spanien, Província de Barcelona), Katalonien, 

Robotskapade Spanienförgreningar